Всеволод Ярополкович (?—1261) — князь Черниговский в 1246—1261 гг. Из старшей ветви Ольговичей, сведения о нём сохранились лишь в Любецком синодике, где он назван великим князем черниговским. Мог стать старшим в роду только после смерти Михаила Всеволодовича (1246).

Историки Р. Зотов, М. Баумгартен и Л. Е. Махновец считают, что Всеволод, воспользовался поражением войск черниговских князей против монголов, видя пустующий престол, захватил власть в Чернигове (Михаил Всеволодович был в Венгрии, на Волыни и в Киеве до 1243 года). Против этого высказывания выступил Л. М. Войтович, он предполагает, что мелкий удельный князь не мог занять черниговский престол. Возможно, в 1246 году Всеволод на некоторые время получил власть в Чернигове, однако был изгнан Андреем Всеволодовичем (если последний был братом Михаила; по другой же версии он сын Всеволода Ярополковича).

Семья 
Жена — Анастасия(?).

Дети — Андрей Всеволодович(?).

Ссылки 
 
 Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М.,1998.
 

Князья черниговские
Ольговичи